

Persone 
 Gianfranco Casarsa – calciatore italiano
 Paolo Casarsa – atleta italiano

Altro 
 Casarsa della Delizia – comune italiano in Friuli-Venezia Giulia
 Casarza Ligure – comune della città metropolitana di Genova in Liguria
 Coop Casarsa – società cooperativa italiana